Résultats détaillés du tournoi de tennis de Delray Beach 2009 qui se déroule du  au 1er mars sur dur (ext.). C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Mardy Fish remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre Evgeny Korolev. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Marcelo Melo et André Sá. Il s'agit du  en double pour Bob et du  pour Mike.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Delray Beach

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2009
ATP 2009
Sport en Floride en 2009
Tennis en février 2009
Tennis aux États-Unis en 2009